Brygada – związek taktyczny
 brygada artylerii
 brygada chemiczna
 brygada górska
 brygada okrętów
 brygada piechoty zmotoryzowanej
 brygada pancerna 
 brygada saperów
 brygada pontonowa 
 brygada obrony terytorialnej
 Brygada – związek pododdziałów i oddziałów realizujących w granicach administracyjnych województwa wielkoobszarowe działania ratownicze
 Brygada – kanadyjsko-amerykański serial komediowy opowiadający o losach grupy nastolatków, którzy zwalczają różne potwory
 Brygada – zespół pracowników w przedsiębiorstwie, wykonujących razem określone zadania pod kierownictwem brygadzisty, zwana też artelem
 Brygada 1918 – zdigitalizowana wersja kroju pisma Brygada zaprojektowanego ok. 1928 roku, prawdopodobnie przez polskiego grafika i typografa Adama Półtawskiego na 10-lecie niepodległości Polski
 Brygada Kryzys – polski zespół muzyczny grający rock z pogranicza punka i nowej fali
 Brygada ratunkowa – amerykański serial telewizyjny
 Brygada Świętokrzyska – oddział zbrojny Narodowych Sił Zbrojnych